Oʻzbekiston PFL (2004) – 13. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytuł obroniła drużyna Paxtakor Taszkent. Tytuł króla strzelców zdobył Shuhrat Mirkholdorshoyev, który w barwach klubu Navbahor Namangan strzelił 31 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Oʻzbekiston PFL

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
2004 w piłce nożnej
2004 w Uzbekistanie